

Personaggi 
 Albrecht Wakenitz (1558-1636) –  giurista tedesco, cancelliere dell'Università, funzionario ducale in Pomerania
 Wilhelm Dietrich von Wakenitz (1728-1805) –  ufficiale della cavalleria prussiana e ministro in Assia

Altro 
 Wakenitz (casato) –  casato nobiliare tedesco
 Wakenitz (fiume) –  fiume dello Schleswig-Holstein (Germania)